Települések
 Vermes, település, Románia, Beszterce-Naszód megye
 Vermes, település, Svájc, Jura kanton
 Krassóvermes, település, Románia, Bánság, Krassó-Szörény megye
Állatrendszertan
 Vermes (latinul: férgek), Carl Linné rendszerében az Állatok országának 6. csoportja